Nozay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nozay, Aube, 
 Nozay, Essonne, 
 Nozay, Loire-Atlantique,